Тодоровић може да се односи на:

 Тодоровић (презиме), српско презиме

или

 Бора Тодоровић
 Бошко Тодоровић
 Драган Тодоровић
 Коста Тодоровић:
 Коста Тодоровић (ратник)
 Коста Тодоровић (лекар)
 Коста Тодоровић (хемичар)
 Кузман Тодоровић
 Мирољуб Тодоровић
 Марко Тодоровић
 Милан Тодоровић
 Мијалко Тодоровић
 Пера Тодоровић
 Стеван Тодоровић:
 Стеван Тодоровић (сликар)
 Стеван Тодоровић (песник)
 Срђан Тодоровић
 Миодраг Тодоровић Крњевац

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Тодоровић“
 Тодоровићи
 Теодор
 Тодор
 Тоде

Српска презимена